Лусиано Габриэль (Лучо) Фигероа Эррера (; 19 мая 1981, Санта-Фе) — аргентинский футболист, выступавший на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока остался в Малайзии и стал тренером.

Карьера

Клубная 
Лусиано Фигероа начал свою карьеру в клубе «Росарио Сентраль», где составлял дуэт нападения, вместе с Сесаром Дельгадо. В 2003 году Фигероа забил в Клаусуре 17 голов и стал лучшим бомбардиром первенства, включая 5 голов в последнем матче против клуба «Бока Хуниорс», выигранном «Росарио» со счётом 7:2 . За свои достижения Фигероа и Дельгадо были куплены европейскими и американскими командами. Лусиано перешёл в английский клуб «Бирмингем Сити», заплативший за трансфер аргентинца 2,5 млн фунтов.

Вскоре испанский клуб «Осасуна» сообщил, что Фигероа уже подписал контракт с ними, что лишало переход в «Бирмингем» законной силы. В конце августа 2003 года комиссия по разрешению споров ФИФА приняла временное решение в пользу «Бирмингема», позже, в октябре, это решение было окончательно утверждено. Тем же летом, Фигероа был близок к перехода в «Рейнджерс», но шотландский клуб вскоре отказался от сделки.

Несмотря на удачное завершение сделки, Фигероа долго не мог дебютировать в команде. Главный тренер «Бирмингема», Стив Брюс, считал, что Фигероа, который регулярно забивал за вторую команду клуба, был недостаточно физически развит, чтобы играть в Премьер-лиге. Позже, контракт Фигероа и «Бирмингема» был расторгнут по обоюдному согласию. После этого он переехал в Мексику, в клуб «Крус Асуль», где воссоединился со своим партнёром времён «Росарио», Сесаром Дельгадо.

Фигероа медленно набирал форму в Мексике, но затем стал часто забивать и в последних 7 играз Клаусуры-2004 9 раз поразил ворота соперников. В Апертуре-2004 он забил 10 голов в 14-ти матчах. После этого, в ноябре 2004 года, он перешёл в испанский клуб «Вильярреал», заплативший за форварда 2,1 млн фунтов. За «Вильярреал» Фигероа выступал регулярно, и помог клубу занять 3-е место в чемпионате Испании и выходу клуба в полуфинал Лиги чемпионов, в первом матче которой забил первый гол клуба в ворота Эвертона.

В январе 2006 года Фигероа, опасаясь нехватки игрового времени, что могло помешать его участию на чемпионате мира 2006, вернулся на родину, будучи арендованным «Ривер Плейтом». Начало в новом клубе вышло хорошим — он забил 3 гола в первых 7 играх Апертуры, однако 5 марта 2006 года он получил разрыв крестообразных связок, что помешало его дальнейшим выступлениям за «Ривер».

1 августа 2006 года Фигероа перешёл в итальянский клуб «Дженоа», заплативший 13 млн долларов; контакт был подписан на 4 года. Несмотря на то, что Фигероа не восстановился от травмы, Дженоа принял решение подписать контракт с футболистом, из-за того, что полное восстановление придёт к середине октября. Однако позже стало известно, что операция прошла неудачно, и аргентинцу требуется новое хирургическое вмешательство. Из-за этого Фигероа пропустил весь сезон.

Он дебютировал в составе «Дженоа» лишь в следующем году, 28 октября 2007 года в матче серии А с «Фиорентиной». Через шесть недель после дебюта, он забил свой первый мяч за клуб, поразив ворота «Сиены»; игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Дженоа».

9 октября 2008 года Фигероа был отдан в аренду аргентинскому клубу «Бока Хуниорс», искавшему замену травмированному Мартину Палермо, с приоритетным правом выкупа контракта футболиста за 1,2 млн фунтов. Он дебютировал в команде в матче Южноамериканского кубка с клубом ЛДУ Кито. 23 ноября 2008 года Фигероа забил свой первый гол за клуб, поразив ворота «Сан-Мартина». Он забил ещё несколько важных голов и помог команде выиграть Апертуру-2008. В июне 2009 года Фигероа вернулся в «Дженоа»: «Бока» не захотела покупать игрока. Фигероа оставил болельщикам послание:
«Я ухожу из „Боки“ с грустью, мне очень нравилось здесь находиться. Из-за того, что я пережил здесь, я никогда не вернусь в „Ривер“».

После возвращения Фигероа, главный тренер «Дженоа», Джанпьеро Гасперини, не видел игрока в составе своей команды, а потому Лусиано индивидуально тренировался на поле «Джанлука Синьорини», в ожидании возможности перехода. Но из-за травм и дисквалификаций ведущих игроков, Фигероа вернулся в состав, и в первой же игре сделал дубль в матче Лиги Европы с «Оденсе». Однако в последующих матчах, Фигероа чаще оказывался на скамье запасных, чем выходил на поле. 6 января 2010 года Фигероа, по обоюдному согласию, расторг контракт с «Дженоа» и вернулся в «Росарио Сентраль», с которым подписал контракт на 2,5 года.

8 февраля 2013 года Фигероа перешёл в «Панатинаикос», подписав контракт на полгода с возможностью продления договора на два года.

В 2014 году стал игроком «Джохор Драул Тазим», после окончания сезона 2015 года завершил карьеру. В феврале 2018 года провёл за тот же клуб ещё четыре матча и отметился двумя забитыми голами.

Международная 
Фигероа играл за сборную Аргентины. В её составе он участвовал на Кубке Америки и Кубке конфедераций, где только бразилец Адриано забил больше него. В 2004 году он, в составе сборной Аргентины, выиграл золотую медаль Олимпиады. Всего за сборную Фигероа провёл 15 матчей и забил 9 голов. Травма крестообразных связок лишила его возможности участвовать на чемпионате мира 2006.

Достижения 
 Командные
 Золотой медалист Олимпиады: 2004
 Чемпион Аргентины: 2008
 Обладатель Кубка Греции: 2014

 Личные
 Лучший бомбардир чемпионата Аргентины: Клаусура 2003 (17 голов)
 Рекордсмен сборной Аргентины по количеству голов на Кубках конфедераций: 4 гола

 Тренерские
 Чемпион Малайзии: 2019, 2020
 Обладатель Кубка Малайзии: 2019
 Обладатель Суперкубка Малайзии: 2019, 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на futbolxxi.com
 Профиль на touch-line.com
 Профиль на footballdatabase.com

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Эмелек»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Джохор»